Laho bezeichnet:
 einen Ort in Osttimor, siehe Ai-Assa
 einen Ort in Estland, siehe Laho (Põlva)

Laho ist der Familienname folgender Personen:
 Marc Laho (* 1965), belgischer Tenor

LaHo steht für:
 Landshuter Hochzeit, ein historisches Fest

LA-HO steht für:
 , ISO-3166-2-Code der laotischen Provinz

LAHO